Сезон 1999 года стал для ФК «Спартак» Москва 8-м в чемпионатах России высшего дивизиона.

«Спартак» в седьмой раз выиграл чемпионат России, но сезон-99 сложился для команды очень непросто. В декабре 1998 года Олег Романцев вторично за карьеру был назначен главным тренером сборной, сменив Анатолия Бышовца. Работая с главной командой страны, Романцев не доверил, как и перед Евро-96, штурвал «Спартака» никому другому, такое раздвоение отнимало много сил. Романцев просил перенести нескольких матчей чемпионата России на более ранний срок, так как почти половина сборной состояла из спартаковцев. Набрав в перенесённых встречах немало очков, красно-белые обеспечили себе солидное преимущество, в результате конкуренты — «Локомотив», ЦСКА и «Торпедо» так и не смогли к ним приблизиться.

В межсезонье команду усилили защитник Юрий Ковтун из «Динамо» (в обмен к бело-голубым отправились Николай Писарев и Константин Головской) и опорный хавбек Виктор Булатов («Торпедо»). Состоялось второе пришествие в «Спартак» Сергея Юрана, который перебрался в Москву из немецкого «Бохума». В первом круге в основе играл молодой Эдуард Мор, предыдущий сезон проведший в дубле, связано это было с тем, что Дмитрий Ананко зимой получил серьёзную травму. Из аренды в «Торпедо» возвратился защитник Вадим Евсеев. В «Торпедо-ЗИЛ» ушёл ветеран Сергей Горлукович, Самарони пополнил тульский «Арсенал». Кроме Ананко на различные сроки выбывали из строя Евгений Бушманов, Илья Цымбаларь, Мирослав Ромащенко. А накануне старта в Лиге чемпионов Романцев отчислил из команды Юрана, игра которого его не устраивала, осенью та же участь постигла Илью Цымбаларя, который, будучи вызванным во вторую сборную, вместе с волгоградцем Александром Беркетовым нарушил спортивный режим.

На старте сезона «Спартак» взял у киевского «Динамо» реванш за прошлогоднее поражение в финале Кубка Содружества. С чемпионом Украины москвичи сыграли дважды. Сделав в первой встрече нулевую ничью, в решающем поединке красно-белые одержали волевую победу 2:1. На гол Валентина Белькевича двумя точными выстрелами ответили Алексей Мелёшин и Егор Титов.

В Лиге чемпионов красно-белые как и в прошлом сезоне начинали с предварительного раунда. Жребий выбрал им в соперники югославский «Партизан». Подопечные Романцева в обеих играх выиграли: 2:0 — дома, 3:1 — в гостях. Три гола забил Александр Ширко, по разу отличились Егор Титов и Андрей Тихонов. Последний блеснул в первом матче группового турнира против «Виллема II» в Тилбурге, спартаковский капитан забил голландцам три мяча, хозяева только под занавес размочили счет. Но в следующих матча «Спартак» так и не смог выиграть, сыграв вничью и програв пражской «Спарте», два раза проиграли «Бордо», а ответный матч против «Виллема II» свели вничью. В итоге спартаковцы заняли третье место в Лиге и получили право сыграть в 1/16 финала Кубка УЕФА. Соперником стал английский «Лидс», первый матч должен был состояться в российской столице, но шведского арбитра Андерса Фриска не удовлетворило состояние поля на «Динамо», в итоге встреча прошла в Болгарии, на софийском стадионе «Георгий Аспарухов». Несмотря на переезд, спартаковцам удалась победить — 2:1 (голы провели Робсон и Ширко). Исход ответного матча во многом предрешила травма Александра Филимонова, которую тот получил ещё в первом тайме, его заменил Андрей Сметанин, который несколько раз спасал команду, но именно его ошибка в конце встречи не позволила «Спартаку» выйти в следующий круг. Голкипер москвичей на выходе промахнулся мимо мяча, и оставленный без присмотра Лукас Радебе пробил головой, счёт 1:0 устроил англичан.

Команда

Основной состав

Чемпионат России 1999

Турнирная таблица

Результаты матчей 
 Нумерация туров может отличатся из-за переносов матчей.

Статистика в чемпионате России

Кубок России 1999/00

Лига чемпионов 1999/00

Третий квалификационный раунд

Первый групповой этап

Турнирная таблица (Группа G)

Матчи (Группа G)

Кубок УЕФА 1999/00

1/16 финала

Второй дивизион ПФЛ 1999 (дублирующий состав) 

Дублирующий состав московского «Спартака» в сезоне 1999 года выступал во Второй лиге, западной зоне.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Кубок чемпионов Содружества 1999

Дублирующий состав

Первая лига

Итоговая таблица 

«Спартак-Д» участвовал в турнире вне конкурса.

Основной состав

Премьер-лига

Итоговая таблица

Полуфинальная группа

Итоговая таблица

Финал

Турнир памяти братьев Старостиных

Групповой этап

Итоговая таблица

Турнир за 4-6 места

Итоговая таблица

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 
 Сезон клуба на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в чемпионате России на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Лиге чемпионов на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Кубке УЕФА на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Кубке России на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в чемпионате России на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Еврокубках на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Кубке России на сайте Fc-dynamo.ru

1999
Спартак Москва
1999
Чемпионат России по футболу 1999